Marion Bartoli (Le Puy-en-Velay, 2. listopada 1984.) umirovljena je francuska tenisačica.

Životopis
Bartoli se profesionalno počela baviti tenisom u veljači 2000. godine. Najveći su joj uspjesi na Grand Slam turnirima osvajanje Wimbledona 2013. godine, finale tog istog turnira 2007. te polufinale Roland Garrosa 2011. godine. Prvi WTA turnir osvojila je 2006. u Aucklandu.

Trenirao ju je otac, dr. Walter Bartoli. Teniski su joj uzori Pete Sampras i Monika Seleš.

Dana 14. kolovoza 2013. Bartoli je objavila umirovljenje, navodeći kao razlog zamor i brojne ozljede.

Stil igre
Bartoli je imala neobičan stil igre, naime, i forehand i backhand udarala je dvoručno. Bila je agresivna i stalno u napadu. Krasila ju je izuzetna fizička pripremljenost, koju takva igra i zahtijeva. Stilom igre podsjećala je na Moniku Seleš.

Osvojeni turniri

Pojedinačno (8 WTA)

Rezultati na Grand Slam turnirima

Plasman na WTA ljestvici na kraju sezone

Izvori

Vanjske poveznice 

 Profil na stranici WTA Toura 

Francuski tenisači